Пуерто-Рико бере участь в Олімпійських іграх з 1948 року. Відтоді спортсмени країни не пропустили жодної літньої Олімпіади, й взяли участь у шести зимових Олімпіадах. 

На 2016 рік завойовано 9 медалей, більшість у боксі. Єдину золоту медаль здобула тенісистка Моніка Пуїг. 

Національний олімпійський комітет Пуерто-Рико було створено й визнано МОК 1948 року.

Таблиці медалей

За Іграми

За видами спорту

Посилання 
 Пуерто-Рико на сайті МОК  

Країни на Олімпійських іграх
Пуерто-Рико на Олімпійських іграх